Но́вая филосо́фия — многозначный термин
 Новая философия — то же, что нововременная философия (философия Нового времени).
 Новая философия — то же, что философия эпохи модерна.
 Новая философия — то же, что современная философия.
  — философское направление (школа) в современной французской философии.

Примечания